Eugen Gura, cantante lirico austriaco

oppure a diverse località della Romania (dal romeno Gura, gola):

Gura Caliței, comune del distretto di Vrancea
Gura Foii, comune del distretto di Dâmbovița
Gura Humorului, città del distretto di Suceava
Gura Ialomiței, comune del distretto di Ialomița
Gura Ocniței, comune del distretto di Dâmbovița
Gura Padinii, comune del distretto di Olt
Gura Râului, comune del distretto di Sibiu
Gura Șuții, comune del distretto di Dâmbovița
Gura Teghii, comune del distretto di Buzău
Gura Vadului, comune del distretto di Prahova
Gura Văii, comune del distretto di Bacău
Gura Vitioarei, comune del distretto di Prahova

oppure ad alcune località africane:
Gura, località dell'Eritrea
Gura, località dell'Etiopia